Pattishall steht für:

 Pattishall (Northamptonshire), Ort in Northamptonshire, England

Personen:

 Chris Pattishall (* um 1990), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Hugh of Pattishall (auch Hugh of Pateshull; † 1241), englischer Geistlicher, Lord High Treasurer und Bischof von Coventry
 John Pattishall (um 1293–1349), englischer Adliger

 Martin of Pattishall († 1229), englischer Richter

 Walter of Pattishall (auch Walter of Pateshull; † 1231/1232), englischer Richter